Pedro da Fonseca (cardeal)
 Pedro da Fonseca (filósofo)

Desambiguações de antropônimos